

Presentación previa 
Rajeev Ram fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Malek Jaziri derrotó en la final a Stéphane Robert.

Cabezas de serie 

  Víctor Estrella (Primera ronda)
  Horacio Zeballos (Cuartos de final)
  Damir Džumhur (Segunda ronda)
  Roberto Carballés Baena (Primera ronda)

<ol start=5>
 ''' Malek Jaziri (Campeón)
  Horacio Zeballos ''(Horacio Zeballos)
  Alejandro Falla ''(Primera ronda)
  Daniel Brands ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Guadalajara 2016